Gauchat ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Gauchat (1866–1942), Schweizer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Pierre Gauchat (1902–1956), Schweizer Grafiker und Maler
 Patrick Gauchat (* 22. Mai 1968), Generalmajor der Schweizer Armee